Tamires Cássia Dias Gomes (Caeté, 10 de outubro de 1987) é uma futebolista profissional brasileira que atua como lateral-esquerda. Ela atua como lateral-esquerda do Corinthians e da Seleção Brasileira de Futebol Feminino.

A jogadora foi uma das 23 convocadas para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019 pelo técnico Vadão. Ela foi integrante da Seleção Permanente e se transferiu para o clube dinamarquês em 2015. Seu primeiro jogo pela Seleção foi em 2006 e, após o nascimento do filho Bernardo, voltou a ser convocada em 2013.

Biografia

Infância 

Tamires sempre gostou de jogar futebol, esperando o pai policial voltar para casa ou aproveitando a companhia de tios e primos para jogar bola. Aos 11 anos, ela decidiu que queria ser atleta profissional após assistir a um jogo da seleção feminina na TV.

Início da carreira 

Aos 15 anos, ela se mudou para São Paulo para morar com uma tia e tentar seguir a carreira no futebol. A carreira de Tamires começou no futsal, com passagens por equipes de Guarulhos, como Tiger e Estrela.

Em 2003, o Tiger levou as jogadoras para um teste de futebol de campo do Juventus, da Mooca, e Tamires foi uma das selecionadas. Foi onde ela conheceu o marido, César, que também era jogador.

Profissional 
Em 2006, Tamires deixou o Juventus e foi jogar no Santos. Em seguida, ela defendeu o Charlotte Eagles, dos Estados Unidos, e voltou ao Brasil em 2008 para jogar pela Ferroviária, de Araraquara (SP).

Em 2009, Tamires descobriu que estava grávida aos 21 anos e acreditou que teria que deixar o futebol. No entanto, com o apoio da família e do marido, conseguiu enfrentar a nova etapa da vida. Tamires passou dois anos parada, cuidando do filho e acompanhando o ex-marido, até receber um convite do Atlético-MG. No entanto, a distância do filho e do marido, ela optou por voltar a deixar os gramados.

Retorno à seleção 
Em 2013, Tamires voltou ao futebol para defender o São Bernardo e treinou no Centro Olímpico. Foi nessa época que ela voltou à seleção, convocada para retornar ao time nacional no duelo contra a Nova Zelândia pela Valais Women's Cup. Em 2014, ela conquistou a Copa América Feminina pela primeira vez com a camisa da seleção.

Tamires foi ouro com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2015 em Toronto, no Canadá. Depois disso, a jogadora recebeu um convite para se transferir para o Fortuna Hjørring, da Dinamarca. No mesmo ano, também no Canadá, Tamires disputou a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2015, sua primeira participação em um Mundial.

Em 2017, Tamires foi eleita a melhor jogadora do Fortuna Hjørring e a nona melhor da Escandinávia.

Tamires também foi titular no elenco da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, nas Olimpíadas de 2016 e na Copa América Feminina de 2018. A brasileira conquistou o título da Copa América de Futebol Feminino em 2018 com a Seleção, participando de sete jogos. Ela foi convocada pelo técnico Vadão em maio de 2019 para a disputa da Copa do Mundo Feminina de 2019.

Títulos e destaques

Centro Olímpico 

 Campeonato Brasileiro: 2013

Fortuna Hjørring 

 Campeonato Dinamarquês: 2016, 2018
 Copa da Dinamarca: 2016, 2019

Corinthians 

 Copa Libertadores da América: 2019, 2021
 Campeonato Brasileiro: 2020, 2021, 2022
 Campeonato Paulista: 2019, 2020, 2021
 Supercopa do Brasil: 2022, 2023
 Copa Paulista: 2022

Seleção Brasileira 

 Copa América: 2014, 2018, 2022
 Jogos Pan-Americanos: 2015

Ligações externas 

 CBF, Ficha Técnica - Tamires, consulta em 2019-06-05

Futebolistas olímpicos do Brasil
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol Feminino
Naturais de Caeté
Jogadoras de futebol feminino do Sport Club Corinthians Paulista
Futebolistas do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa